Абу-эль-Хасиб () — город на юго-востоке Ирака, расположенный на территории мухафазы Басра. Административный центр одноимённого округа.

Географическое положение 
Город находится в восточной части мухафазы, в правобережной части долины реки Шатт-эль-Араб, на высоте 14 метров над уровнем моря.
Абу-эль-Хасиб расположен на расстоянии приблизительно 13 километров к востоку-юго-востоку (ESE) от Басры, административного центра провинции и на расстоянии 450 километров к юго-востоку от Багдада, столицы страны.

Экономика 
Основу экономики города составляет сельскохозяйственное производство.

Население 
По данным последней официальной переписи 1965 года, население составляло 12 681 человека.
Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Ирака